Matsuda è un cognome o nome di luogo giapponese. Può riferirsi a:

Geografia 
Matsuda, cittadina del Giappone

Persone 
Iwao Matsuda, membro della Dieta Nazionale del Giappone
Jeff Matsuda, animatore nippo-americano
Jūjirō Matsuda, fondatore della Mazda
Mari Matsuda, professore americano di legge alla William S. Richardson School of Law
Naoki Matsuda, calciatore giapponese
 Rika Matsuda, sopravvissuta del volo Korean Air 801
Ryūchi Matsuda, scrittore, mangaka e praticante di arti marziali giapponese
Ryūhei Matsuda, attore giapponese, figlio di Yusaku Matsuda
Seiko Matsuda, cantante pop giapponese
Shinji Matsuda, batterista giapponese membro del gruppo rock The Back Horn
Shinya Matsuda, doppiatore giapponese
Shōta Matsuda, attore giapponese, figlio di Yusaku Matsuda
Sorakichi Matsuda, wrestler professionista giapponese
Takeshi Matsuda, nuotatore giapponese
Yōji Matsuda, attore e doppiatore giapponese
Yūsaku Matsuda, attore giapponese

Personaggi immaginari 
Tota Matsuda, personaggio del manga e anime Death Note
 Gentaro Matsuda, uno dei protagonisti del manga Fortified School
 Takayoshi Matsuda, personaggio della serie televisiva di Hong Kong War and Destiny
Tenente Colonnello Matsuda, personaggio minore del manga e anime Black Lagoon
Jinpei Matsuda, personaggio minore del manga e anime Detective Conan
Shōichi Matsuda, personaggio della serie televisiva giapponese Hanazakari no kimitachi e
 Takato Matsuda è il nome dato nel doppiaggio in inglese al personaggio dell'anime Digimon Tamers Takato Matsuki

Altro 
9229 Matsuda, asteroide della fascia principale
Geometria di Matsuda nella doppia focalizzazione